Vahni (Sanskrit ) steht in der indischen Mythologie für:

 Vahni (Sohn des Krishna)
 Vahni (Sohn des Kukura)
 Vahni (Sohn des Turvasu)